Phragmocephala är ett släkte av svampar. Phragmocephala ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phragmocephala